Osoby o tym nazwisku:
 Dan Marian Costescu – rumuński inżynier transportu i menedżer
 Grigore Costescu – rumuński koszykarz